Синг может означать:
 Синг, Ричард (1914—1994) — английский биохимик, член Лондонского королевского общества.
 
 Синг (древний город) — древний город.